День ра́дио:
 День радио — праздник работников всех отраслей связи; отмечается в России, Белоруссии и Болгарии 7 мая.
 «День радио» — музыкальный спектакль комического театра «Квартет И» и группы «Несчастный случай».
 «День радио» — альбом группы «Несчастный случай», куда вошли песни из одноимённого спектакля.
 «День радио» — российский фильм-комедия по одноименному спектаклю (2008)

День радио не следует путать с другими праздниками:
 Всемирный день радио — отмечается 13 февраля.
 Всемирный день радиолюбителя (Международный день радиолюбителя) — отмечается 18 апреля.
 День работников радио, телевидения и связи Украины — отмечается 16 ноября.